Ива́щенко — украинская фамилия.

Известные носители 
 
 Иващенко, Алексей Игоревич (род. 1958) — русский бард, один из создателей мюзикла «Норд-Ост».
 Иващенко, Анатолий Захарович (1925—2004) — советский журналист, писатель, сценарист.
 
 Иващенко, Анна Михайловна (1926—2013) — Герой Социалистического Труда.
 Иващенко, Аристарх Алексеевич (1825—1864) — русский кораблестроитель, старший судостроитель Санкт-Петербургского порта, капитан Корпуса корабельных инженеров.
 Иващенко, Валерий Владимирович (род. 1956) — украинский политик.
 Иващенко, Вероника Николаевна (род. 1990) — российская телеведущая, актриса театра и кино, фотомодель.
 Иващенко, Виктор Иванович (1930—2008) — Герой Социалистического Труда.
 Иващенко, Георгий Севастьянович (1911—?) — советский борец вольного стиля.
 Иващенко, Дмитрий Иванович (1925—1989) — советский композитор, Заслуженный работник культуры РСФСР.
 Иващенко, Евдокия Никитична (1914 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Иващенко, Елена Викторовна (1984—2013) — российская спортсменка (дзюдо, самбо).
 
 Иващенко, Игорь Георгиевич (род. 1938) — советский, российский дипломат.
 Иващенко, Инга Валентиновна (род. 1967) — российская художница по куклам, дизайнер интерьеров.
 Иващенко, Константин Владимирович (род. 1963) — украинский политик, пророссийский коллаборант. Назначенный властями ДНР глава администрации г. Мариуполя.
 Иващенко, Мария Алексеевна (род. 1991) — российская актриса мюзикла, театра, кино, озвучивания и дубляжа.
 Иващенко Константин Васильевич (1904—1985) — генерал-лейтенант инженерно-технической службы, начальник штаба НИИ ВВС.
 Иващенко, Наталья Николаевна (род. 1975) — российская спортсменка, член олимпийской сборной.
 
 Иващенко, Ольга Ильинична (1906—1990) — советская партийная деятельница, член президиума ЦК Компартии Украины в 1960—1965 годах.
 
 Иващенко, Татьяна Петровна (род. 1964) — украинский драматург.
 Иващенко, Ульяна Петровна (род. 2002) — российская актриса и видеоблогер. Более известна под псевдонимом Эндерс.

 Иващенко, Фёдор Иванович (1920—2012) — советский психолог, доктор психологических наук, профессор.

Топоним 
 Иващенко — посёлок в Свердловском районе Луганской области Украины.
 Иващенко (Бетель) — хутор, существовавший в Ипатовском районе Ставропольского края России.